Букпа:

 Букпа — гора (363 м) в Кокшетау, Акмолинской области Казахстана. 
 Букпа — река в Казахстане.
 Букпа — региональная газета в Кокшетау, издающаяся с 2001 года.